

Фамилия 
  (чеш. David Bičík; род. 6 апреля 1981, Прага) — чешский футболист, вратарь.
 Бичик, Юлия Валентиновна (белор. Юлія Валянцінаўна Бічык; род. 1 апреля 1983, Минск) — белорусская гребчиха, заслуженный мастер спорта.

Другое 

 «Бичик» — российское государственное издательство, бывшее «Якутское книжное издательство».